Эрик Хустед (; ) — датский хоккеист на траве, нападающий, судья. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года, участник летних Олимпийских игр 1928 года.

Биография 
Эрик Хустед родился 3 января 1900 года в датском городе Хельсингёр.

Играл в хоккей на траве за «Копенгаген» и «Ориент» из Конгенс Люнгбю.

В 1920 году вошёл в состав сборной Дании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Антверпене и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, мячей (по имеющимся данным) не забивал.

В 1928 году вошёл в состав сборной Дании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме, поделившей 5-6-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Швейцарии.

В 1948 году работал судьёй по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне. Отсудил 4 матча, в том числе полуфинальный между сборными Пакистана и Великобритании (0:2).

Изучал медицину в Хельсингёре и Копенгагене. В 1943 году стал профессором хирургии полости рта в Датском университете стоматологии, позднее стал его президентом. С 1965 года был председателем Скандинавского общества хирургии полости рта.

Занимал пост президента Федерации лыжного спорта Дании.

Умер 10 июля 1988 года в Копенгагене.

Семья 
Младший брат Отто Хустед (1902—1980) также играл за сборную Дании по хоккею на траве, в 1928 году выступал вместе с ним на летних Олимпийских играх в Амстердаме.

Примечания 

Хоккеисты на траве Дании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1920 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Врачи Дании
Спортивные судьи Дании
Игроки мужской сборной Дании по хоккею на траве
Спортивные функционеры Дании